Bueno hace referencia a varios artículos:

Concepto filosófico
 Bien (filosofía);

Personas
 Alberto Bueno, futbolista español;
 Antonio Bueno, baloncestista español.